Briar (Missouri), een gehucht in de Amerikaanse staat Missouri
 Briar (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas

Zie ook 
 Brier (doorverwijspagina)
 Bryer (doorverwijspagina)